Виринген () — бывшая община в Северной Голландии.

Территория Вирингена занимает территорию бывшего острова с одноимённым названием и осушенных земель.

Население общины составляло 8668 человек (2008), проживавших на территории 26,77 км² (с водной поверхностью площадь составляет 212,5 км²).

На юге Виринген граничил с общиной Вирингермер, на западе — с общиной Анна-Полона. На северо-востоке Вирингена построена дамба Афслёйтдейк, связывающая город с общиной Вонсерадел (Фрисландия). Через залив Ваддензе на северо-запад расположен остров Тексел.

В 2012 году община вошла в состав новой общины Холландс-Крон.

См. также 
 Веринген

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вирингена

Бывшие острова
Бывшие общины провинции Северная Голландия
Западно-Фризские острова